Vojkovice est un toponyme qui peut désigner :

Vojkoviće, un village de la ville de Novi Pazar, dans le district de Raška, dans la région du Sandžak.

Vojkovice, une commune du district de Brno-Campagne, dans la région de Moravie-du-Sud ;
 Vojkovice, une commune du district de Frýdek-Místek, dans la région de Moravie-Silésie ;
 Vojkovice, une commune du district de Karlovy Vary, dans la région de Karlovy Vary ;
 Vojkovice, une commune du district de Mělník, dans la région de Bohême-Centrale.

Homonymie de localités en  Tchéquie